

Toponyme 

 Villepreux est une commune des Yvelines
 Villepereux, hameau de Courbehaye

Patronyme 

 Jeanne Villepreux-Power est une naturaliste française.
 Pierre Villepreux est un ancien joueur et entraîneur de Rugby à XV.